Хейкки Хуттунен:
* Хуттунен, Хейкки (род. 1960) — финский священнослужитель, магистр богословия.
  (1880—1947) — финский спортсмен-стрелок.